Someday:

 Someday — песня Бритни Спирс, выпущенная в 2005 году.
 Someday — песня Мэрайи Кэри, выпущенная в 1991 году.
 Someday — песня Nickelback, выпущенная в 2003 году.
 Someday — манга, написанная Ямадой Нориэ.
Someday — песня Flipsyde, выпущенная в 2005 году.